Dugesia malickyi és una espècie de triclàdide dugèsid que habita rius i rierols de Grècia central.

Els exemplars que es van conservar per a la descripció original de l'espècie feien 13 mm de longitud i 3 mm d'amplada.

El nom específic fa referència al Dr. Hans Malicky, que fou qui recollí l'any 1976 els espècimens a partir dels quals va ser possible descriure l'espècie.

Filogènia 
L'anàlisi molecular més completa de Dugesia realitzada fins avui indica que D. malickyi està estretament emparentada amb altres espècies gregues, principalment de l'àrea Jònica.

Referències 

Malickyi